Kulp (district), een Turks district in de provincie Diyarbakır
 Kulp (stad), hoofdplaats van het Turkse district Kulp